Цей список є списком видів ссавців, записаних на Бермудських островах. Із 23 зазначених у таблиці видів, 0 знаходяться в критичному положенні, 4 перебувають під загрозою зникнення, 0 є уразливими, 0 близькі до загрозливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Бермудські острови
Фауна Бермудських островів